Cardiff Central peut désigner :
 Cardiff Central, une circonscription galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Cardiff Central, une circonscription du Parlement britannique utilisée depuis 1918 pour les élections générales de la Chambre des communes ;
 la gare de Cardiff Central, une gare ferroviaire des Transport for Wales Rail Services ;
 la , une gare routière de la cité-comté de Cardiff.